Figuig (stad), stad in Marokko
 Figuig (provincie), provincie in Marokko